Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BMW Malaysian Open 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 26. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Kuala Lumpur